«Детям до 16», «Детям до шестнадцати» — название нескольких фильмов:
 «Детям до шестнадцати» — фильм США, 2000 год.
 «Детям до 16» — фильм России, 2010 год.

См. также 
 «До 16 и старше…» — советская и российская телевизионная передача, выходившая в 1983—2001 годах.